D'une manière générale, une collection est un rassemblement d'objets.

Le mot collection désigne :
 un regroupement d'objets correspondant à un thème et l'activité qui consiste à réunir, entretenir et gérer ce regroupement ;
 les collections publiques de biens culturels ;
 une collection désigne aussi l'action, réalisée par un collectionneur, de collectionner, de constituer une collection ;
 une collection scientifique, qu'elle soit privée ou publique ;
 les collections en programmation informatique.
 un ensemble d'articles de mode (vêtements, maroquinerie, bijoux) créés pour une saison ;
 en mathématiques, une famille d'objets ; elle peut comprendre un ou plusieurs exemplaires d'un même objet, par opposition à la notion d'ensemble, dans lequel il ne peut y avoir au plus qu'un exemplaire d'un même objet ;
 collection, est, dans le domaine de l’édition, un ensemble de médias présentant des caractéristiques communes sur le plan matériel et intellectuel ;
 en médecine, une poche de liquide (sang, pus), collecté dans une cavité de l'organisme ;
 dans le domaine de la musique, le mot « collection » apparaît dans :
 Collection, compilation de Tracy Chapman sorti en 2001 ;
 Collection, un album d'Étienne Daho sorti en  ;
 Collection, un album d'Yngwie Malmsteen sorti en 1991 ;
 Collection, premier album studio japonais du groupe de musique féminin sud-coréen, 2NE1 sorti le  ;
 Collection 1974-1983 et Collection 1984-2001, deux albums-compilation d'Alain Souchon, sortis en 2001.

Voir aussi